Il termine US Open si applica a qualsiasi campionato open (in cui tutti possono competere, anche gli stranieri) statunitense in determinati sport.
I principali sono:
 U.S. Open – golf
 US Open – tennis
 U.S. Open – scacchi